Char steht für:

 Char (Fluss), Mündung bei Charmouth in der Grafschaft Dorset, England
 Char Nuur, See in der Mongolei
 Char (Einheit), schweizerisches Volumenmaß

als Kurzwort:
 Spielercharakter, bei Rollenspielen
 Charakteristik (Algebra)
 Char (Datentyp), ein Datentyp für Zeichen

Personen:
 René Char (1907–1988), französischer Schriftsteller
 Char (Gitarrist) (* 1955), japanischer Rockgitarrist

Panzermodelle:
 Renault Char B1
 Char 2C
 Char D1
 Char D2

CH-AR steht für:
 Kanton Appenzell Ausserrhoden (ISO-3166-2-Code), ein Schweizer Kanton

Siehe auch:
 Le char, Oper von Émile Pessard
 Car
 Charr
 Khar
 Schar

Abkürzung